Unterzettling ist der Ortsname von

 Unterzettling (Hohenwarth), Ortsteil der Gemeinde Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern
 Unterzettling (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern